Let's Go може значити:

Музика

Альбоми 

 «Let's Go» — альбом гурту «Rancid».
 «Let's Go» — альбом гурту «Nitty Gritty Dirt Band».
 «Let's Go» — альбом гурту «The Apples in Stereo».

Пісні 

 «Let's Go» — пісня гурту «The Cars».
 «Let's Go» — пісня гурту «Wang Chung».